Kanwar ist der Familienname folgender Personen:

 Amar Kanwar (* 1964), indischer Filmregisseur und Künstler
 Manjusha Kanwar (* 1971), indische Badmintonspielerin
 Raj Kanwar (1961–2012), indischer Filmschaffender
 Roop Kanwar (1969–1987), Opfer der Witwenverbrennung in Rajasthan, Indien